Carl Smith (dammer), nam in de jaren 1970 enkele malen deel aan het wereldkampioenschap dammen.
Carl Smith (musicus) (1927-2010), countryzanger en gitarist.
Carl Smith (roeier)